Słodków (gromada w powiecie kraśnickim)
 Słodków (gromada w powiecie tureckim)